

Pessoas
Martin Povolny - um futebolista alemão de origem polonesa naturalizado francês

Outros
37141 Povolny - um asteróide da cintura principal

Desambiguações de topônimos